Danmark under den kolde krig har flere betydninger:

 Danmark under den kolde krig (samfund) – Artikel om den kolde krigs betydning for det danske samfund
 Danmark under den kolde krig (udenrigspolitik) – Artikel om den kolde krigs betydning for dansk udenrigspolitik
 Danmark under den kolde krig (rapport) – Artikel om DIIS rapport om Danmark under den kolde krig.